Jméno a příjmení Josef Trojan má více nositelů:

 Josef Trojan (spisovatel) (1905–1965) – český herec, novinář, filmový kritik, scenárista a básník
 Josef Trojan (házenkář) (* 1933) – český házenkář, funkcionář Dukly a mistr sportu
 Josef Trojan (herec) (* 2001) – český herec

podobné
 Jozef Trojan (1906–1953) – československý poslanec